

Codici 
 TJI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Trujillo Capiro (Honduras)

Meccanica
Turbulent Jet Ignition, particolare sistema di combustione.